Караджорджево () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 590 жителей (по переписи населения 1991 года — 588 жителей).

Демография 
В селе Караджорджево, по переписи 2002 года проживали 469 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,1 лет (39,7 года у мужчин и 44,4 года у женщин). В селе есть 205 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,88.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 Mapquest

Населённые пункты Воеводины